Сергей Португалов:
 Португалов, Сергей Николаевич (род. 1950) — российский учёный в области спортивной медицины и допинга, профессор и замдиректора ВНИИФК, сын Н. С. Португалова.
 Португалов, Сергей Осипович (1902—1971) — советский хирург и учёный-медик, доктор медицинских наук, профессор, сын О. В. Португалова.